Nordhordland Ballklubb, ou simplesmente Nordhordland BK, é um clube de futebol da Noruega fundado em 10 de dezembro de 1979. Sua sede fica localizada em Knarvik.

Clubes de futebol fundados em 1979
Clubes de futebol da Noruega